Скрэтчинг:
 Скрэтчинг — одна из техник граффити.
 Скрэтчинг — один из приёмов работы диджея.

См. также 
 Скрэтч